Trichobolbus är ett släkte av svampar. Trichobolbus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichobolbus